Экстрим-парк:🚲🛴
 Экстрим-парк в Перми 
 Экстрим-парк в Мариуполе
 Экстрим-парк Роза Хутор
 Экстрим-парк в Арзамасе